El término batería puede referirse, en esta enciclopedia, a:

 La batería; en artillería, conjunto de piezas (cañones) dispuestas para operar conjuntamente.
 Una batería de costa, complejo militar de artillería pesada cerca de la orilla del mar
 La batería; en electricidad, acumulador de corriente eléctrica que almacena el flujo de electrones por medios electroquímicos.
 La batería; en automoción, acumulador que proporciona la electricidad al motor de arranque (batería de arranque).
 Una batería recargable, grupo de una o más celdas electroquímicas secundarias.
 Una batería inteligente, batería recargable con un sistema de gestión de baterías
 Una batería de tracción, batería que impulsa el movimiento de un vehículo eléctrico o híbrido eléctrico.
 Una batería inercial, batería de rotor, batería de volante o batería giróscopica, almacenamiento de energía en forma de energía cinética
 La batería; en música, instrumento musical compuesto por diferentes instrumentos de percusión, tanto membranófonos como idiófonos.
 Una batería electrónica, instrumento de percusión en el que el sonido es emitido por un generador de ondas electrónicas o un sampler
 Una batería de jazz, movimiento artístico y conjunto de músicos que han destacado en la batería en la historia del jazz
 La batería; en psicología, conjunto de instrumentos psicométricos o proyectivos que se utilizan para evaluar minuciosamente el funcionamiento de determinado proceso mental (cognitivo, emocional, de personalidad, sintomatología, etcétera) y que se aplica generalmente a las pruebas estructuradas de evaluación neuropsicológica.
 Una batería de cocina, conjunto de recipientes utilizados para cocinar.
 La batería; tipo de artificio pirotécnico.
 La Batería, programa de televisión peruano conducido por Aldo Miyashiro y transmitido por Panamericana Televisión.
 Dione Alex Veroneze, jugador de fútbol sala brasileño conocido como Batería.
 La batería, un símbolo de la masonería.

Enlaces externos